Jahongir Xojayev (usb: Jahongir Xo'jayev, eng: Jakhongir Khujaev russisch: Жахангир Хаджаев, geboren am 22. August 1995 in Taschkent) ist ein usbekischer Fernsehmoderator, Schauspieler und Aufnahmeleiter.

Leben und Karriere 
Xojayev studierte an der staatlichen Institut für Kunst und Kultur in Usbekistan. 2012 spielte er eine der Hauptrollen in dem Kinofilm Rishta, der im Filmstudio Uzbekfilm nach dem Drehbuch von Yolgin Toychiyev gedreht wurde. Im Jahr 2017 startete er seine Karriere beim TV-Sender „ZO`R TV“. Dein erstes Projekt war Fernsehsendung „REAL XIT“. Seit 2020 ist er Autor der TV-Projekte – „Aktyor“ (Schauspieler), „Aristokratlar“ (Aristokraten) und „Aktyor Kids“ (Schauspieler Kinder). Sein YouTube-Kanal Sariq Bola hat im Jahr 2023 1,5 Millionen Abonnenten.

Fernsehprojekte 
 2017   „REAL XIT“  Unterhaltungssendung
 2018   „AKTYOR“ – Unterhaltungsprogramm
 2019   „ARITOKRATLAR“  – Unterhaltungsshow
 2020   „AKTYOR KIDS“ – Unterhaltungsshow
 2020   „ZO`R BEKAT“ – Unterhaltungsshow

Filme 
 2012 – Rishta

Weblinks 
 YouTube-Kanal
 Telegram-Kanal

Einzelnachweise 

Moderator
Fernsehmoderator
Usbeke
Geboren 1995
Mann